Federico III de Habsburgo (Innsbruck, 21 de septiembre de 1415 - Linz, 19 de agosto de 1493) fue duque de Alta Austria como Federico V (1439-1453), archiduque de Austria (1453-1493) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Federico III (desde 1440 hasta su muerte), convirtiéndose así en el tercer emperador de la Casa de Habsburgo y el primero de la larga secuencia de emperadores Habsburgo que llegaría hasta 1918. Era hijo del duque Ernesto I el Férreo y de Cimburgia de Masovia.

Biografía

Primeros años y comienzo de su carrera política 
Federico III era el hijo mayor de Ernesto el Férreo, primer duque de Austria Interior, y Cimburgia de Masovia (hija de Siemowit IV, príncipe de Płońsk y Cuyavia), que era conocida por su excepcional fuerza.

A la edad de nueve años, después de la muerte de su padre, Federico heredó los tronos de los ducados de Estiria, Carintia y Carniola. En 1440 fue elegido rey de Alemania por los electores imperiales como jefe de la Casa Habsburgo. Al mismo tiempo, estableció su custodia sobre el joven Ladislao el Póstumo, duque de Austria; después de la muerte prematura de este último en 1457, Federico agregó Austria a sus posesiones, uniendo así la mayoría de las tierras de los Habsburgo (excepto el condado de Tirol).

Reinado en Alemania y relaciones con el papa 
Federico III es considerado el último emperador de la Edad Media. La crisis general de los órganos de gobierno del imperio, la ineficiencia del poder imperial y la independencia casi completa de los príncipes alemanes —que había aumentado gradualmente durante el siglo pasado— se manifestaron más plenamente durante su reinado. Federico III no pudo recolectar recursos financieros significativos en Alemania para seguir su propia política o para fortalecer el poder del emperador. Por otro lado, tampoco intentó reformar las instituciones imperiales y preservó el sistema de relaciones del emperador con los príncipes y las ciudades imperiales (frente a la afirmación del poder regio en las monarquías renacentistas). Los estados más grandes de Alemania se opusieron repetidamente a Federico III, pero las cosas no llegaron a la eliminación del emperador del trono, posiblemente debido al desinterés de los electores en las reformas.

Federico III mostró una participación extremadamente débil en los asuntos de la Iglesia. Durante la lucha del papa con la catedral de Basilea, la intervención del rey en esta confrontación fue mínima, lo que contrastaba fuertemente con la actividad de su predecesor, el emperador Segismundo. En 1446 Federico concluyó el Concordato de Viena con la Santa Sede, que reguló las relaciones de los monarcas austríacos y el papa y permaneció en vigor hasta 1806. Según un acuerdo con el papa, Federico recibió el derecho de distribuir 100 beneficiarios de la iglesia y nombrar 6 obispos.

En 1452 Federico III viajó a Italia y fue coronado en Roma por el papa Nicolás V. Esta fue la última coronación de los emperadores alemanes en Roma. Federico III fue el último emperador alemán en mantener su antigua reclamación sobre Italia. Bajo Maximiliano I (1508-1519) la coronación en Roma ya era imposible, y desde 1512 el imperio recibió su nuevo nombre oficial: «Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana».

Gobierno en Austria 
Al mismo tiempo, al darse cuenta de las limitaciones del poder imperial, Federico III buscó fortalecer la independencia del ducado de Austria. En 1453 aprobó el Privilegium Maius de Rodolfo IV, un documento falsificado del  que elevaba el ducado a archiducado de Austria. De esta forma confirmó el derecho de los monarcas austríacos al título de archiduque y la posición especial de Austria en el imperio, del que se separó para colocarse a su lado. Así, Federico pasó a utilizar un nuevo título en que las posesiones austriacas se enumeraban con igual detalle y por separado del título de emperador.

Hasta 1457 el duque de Austria propiamente dicho había sido Ladislao, el joven sobrino de Federico III. Pero, en realidad, el emperador mantuvo cautivo a Ladislao, cuyos poderes reales usurpó como guardián. La política ineficaz de Federico provocó la oposición a su poder entre la nobleza austriaca, reforzada por años de escasez. Los magnates austriacos se acercaron al «partido» húngaro, que abogaba por el regreso de Ladislao al trono húngaro. En 1452, mientras Federico III estaba en Roma, estalló un levantamiento en Viena. Bajo la presión de la oposición, el emperador liberó a Ladislao, lo reconoció como rey de Bohemia y de Hungría y le transfirió las funciones para gobernar Austria. Con la muerte de Ladislao en 1457, la línea Albertina de la dinastía de los Habsburgo se extinguió y Federico III anexó el (archi)ducado de Austria a sus posesiones.

Al mismo tiempo, en 1457, se intensificó la confrontación de Federico con su  hermano menor Alberto VI, que reclamaba parte del legado de los Habsburgo. En 1458 Federico se vio obligado a ceder la Alta Austria a su hermano. Pronto comenzaron las guerras con los nobles magiares, a quienes el emperador no pudo proporcionar una resistencia efectiva. Las tierras austriacas fueron devastadas. Un intento de acuñar dinero sin garantía por parte de Federico III fracasó; el descontento campesino aumentó. En 1461 el emperador fue asediado por su propio hermano en Viena. Solo después de la muerte de Alberto VI en 1463, Federico se convirtió en el único gobernante de Austria.

Los constantes conflictos con las propiedades, los parientes y las incursiones de los húngaros obligaron al emperador a moverse constantemente de una ciudad a otra, evitando la capital austriaca. Su corte estuvo ubicada en Graz, luego en Linz y después en Wiener Neustadt (donde construyó un castillo y un monasterio). El establecimiento de relaciones con el papa permitió a Federico III en 1469 obtener el consentimiento de Roma para establecer obispados en Viena y Wiener Neustadt, que sus predecesores en el trono austríaco habían buscado sin éxito. Sin embargo, como en el imperio, Federico III evitó transformaciones decisivas en Austria y no trató de realizar cambios significativos en la administración dominical.

Política exterior

Relaciones con Bohemia y Hungría 
Durante la infancia de Ladislao, quien tenía derechos sobre los tronos húngaro y bohemio, Federico III trató de establecer su autoridad sobre estos reinos. Sin embargo, no pudo crear una fuerte facción pro-Habsburgo. En ambos reinos comenzaron guerras que llevaron al poder a representantes de la media nobleza autóctona: Jorge de Podiebrad en Bohemia y Juan Hunyadi en Hungría. La invasión húngara, junto con el levantamiento de los estados austríacos en 1452, obligó a Federico a liberar a Ladislao y devolver las insignias reales. La influencia en estos países se perdió. Además, el emperador se negó a ayudar a los húngaros en su lucha contra los turcos. Después de la muerte de Ladislao en 1457, tampoco fue posible mantener a los reinos de Bohemia y Hungría en la órbita de la monarquía de los Habsburgo. Federico se vio obligado a admitir a Jorge de Podiebrad como rey de Bohemia en 1459, después de una guerra fallida por Austria. Asimismo, tuvo que vender la Corona de san Esteban a Matías Hunyadi por 80 000 florines de oro, aunque siguió siendo el rey nominal de Hungría hasta el 17 de julio de 1463. Una vez ascendió al trono húngaro, Hunyadi lanzó operaciones militares a gran escala contra el emperador.

En la década de 1460 comenzaron las incursiones incesantes de los húngaros en tierras austriacas, a las que Federico III, al experimentar una escasez crónica de fondos, no pudo proporcionar una resistencia efectiva. Austria fue devastada y en 1485 las tropas de Hunyadi capturaron Viena y Wiener Neustadt. Ocuparon entonces la Baja Austria y parte de la Alta Austria, así como las regiones orientales de Estiria, Carintia y Krajina. Solo la muerte de Matías Hunyadi en 1490 permitió a los Habsburgo tomar estas tierras, de lo que se encargó el hijo de Federico, Maximiliano. También aseguró la conclusión del Tratado de Pozhonsky, que estipulaba el derecho de los Habsburgo a heredar el trono húngaro después del final de la dinastía Jagellón. El éxito en la dirección húngara al final del reinado de Federico III se logró solo gracias a las acciones enérgicas de su hijo, mientras que el propio emperador al final de su vida prácticamente se alejó de la política.

Relaciones con Suiza 
La política de Federico III con respecto a la Confederación Suiza también demostró ser ineficaz. Los intentos de usar el Reino de Francia para devolver las tierras suizas bajo el dominio de los Habsburgo fracasaron: en 1444 el rey francés Carlos VII fue derrotado en Saint-Gottard. Como resultado, Turgovia, una antigua posesión de la familia de los Habsburgo, se convirtió en parte de Suiza. La intervención del emperador en la guerra de 1468 entre los cantones suizos también terminó en fracaso. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de Borgoña en la década de 1470 obligó a Federico III a aliarse con los suizos en el año 1474.

Legado de Borgoña 
La muerte de duque Carlos el Temerario en la batalla de Nancy (1477) abrió la cuestión de la herencia de Borgoña. Las enormes posesiones de los duques de Borgoña (incluidos el Franco Condado; los condados de Flandes, Henao, Namur, Holanda y Zelanda; y los ducados de Brabante y Luxemburgo) fueron heredadas por la única hija del duque, María de Borgoña, que pronto se casó con el hijo de Federico, Maximiliano. La entrada de tierras tan vastas y ricas en la monarquía de los Habsburgo puso inmediatamente a la dinastía en primer lugar en la política europea y sirvió como ocasión para el nacimiento del famoso lema de la casa de los Habsburgo: «¡Hagan otros la guerra, tú, feliz Austria, cásate!» (Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!).

Sin embargo, también el rey francés reclamó la herencia de Borgoña. En 1479 las tropas francesas de Luis XI invadieron las tierras de los Habsburgo; no obstante, fueron derrotados ese mismo año en la batalla de Guinegate. En 1482 se concluyó el Tratado de Arrás, según el cual Francia recibió el ducado de Borgoña propiamente dicho y Picardía, mientras que los Habsburgo conservaron las demás tierras de la Corona de Borgoña. En 1486 el conflicto con Francia se reanudó como parte de la guerra de sucesión del ducado de Bretaña. Esta vez los acontecimientos se desarrollaron desfavorablemente para Austria: estalló un levantamiento en los Países Bajos y Maximiliano fue capturado en Brujas. Para la liberación de su hijo, Federico III se vio obligado a aceptar el establecimiento del almirantazgo en los Países Bajos en 1489, que marcó el comienzo de la Armada neerlandesa.

Comienzo de las guerras austro-turcas 
En 1469 las tropas turcas invadieron las fronteras del archiducado austríaco. Desde entonces comenzaron las incursiones depredadoras regulares del Imperio otomano en las tierras de Estiria, Carintia y Carniola. En 1492, en la batalla de Villach, las tropas austríacas bajo el mando de Maximiliano derrotaron a los turcos, pero esto no eliminó la amenaza otomana.

Últimos años y muerte 
En sus últimos años Federico permaneció en la región del Danubio, en Viena y en Linz. En 1492 fue elegido Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Desde febrero de 1493 su salud se deterioró cada vez más. En la Cuaresma de 1493, los médicos diagnosticaron al emperador en la pierna izquierda un síntoma por aquel entonces conocido como el fuego de la edad, que según la terminología médica actual se considera el resultado de la arteriosclerosis. El 8 de junio de 1493, una cirugía que fue dirigida por el cirujano Hans Seyff en el castillo de Linz se le amputa el área de la pierna afectada por la enfermedad. Esta amputación de pierna se considera uno de los procedimientos quirúrgicos más famosos y mejor documentados de toda la Edad Media. A pesar de esto Federico sobrevivió al procedimiento bien al principio, pero murió el 19 de agosto de 1493 en Linz.

Resultados generales de su gobierno 
En el reinado de Federico III, la combinación de letras AEIOU comenzó a usarse por primera vez. Federico III no descifró esta combinación de ninguna manera, pero más tarde hubo acusaciones de que, poco antes de su muerte, habría dicho ser una abreviatura de Austriae est imperare orbi universo ('Austria debe gobernar el mundo'). Estas afirmaciones contrastaron fuertemente con el reinado generalmente desastroso del emperador, quien no pudo llevar a cabo ninguna transformación seria en sus posesiones o fortalecer el aparato estatal. Los Reinos de Bohemia y Hungría se perdieron, y los derechos imperiales a Italia culminaron. Austria fue devastada por numerosos conflictos internos y guerras con los húngaros y turcos. El sistema financiero del país estaba en una crisis prolongada. Sin embargo, fue Federico III, quien organizó el matrimonio de su hijo con la heredera de Borgoña, quien logró sentar las bases del futuro imperio multinacional de los Habsburgo, que extendió sus posesiones en todo el mundo.

Matrimonio e hijos 
Se casó con Leonor de Portugal y Aragón (1434-1476), hija de Eduardo I. Tuvieron cinco hijos:
 Cristóbal, archiduque de Austria (1454-1455).
 Maximiliano (Viena, 22 de marzo de 1459 - Wels, 12 de enero de 1519).
 Helena, archiduquesa de Austria (1460-1461).
 Cunegunda (1465-1520), casada con Alberto IV de Baviera.
 Juan, archiduque de Austria (1466-1467).

 Su laboriosamente adornada tumba, esculpida por Nikolaus Gerhaert en la catedral de San Esteban de Viena, es uno de los más importantes ejemplos de arte escultural del final de la Edad Media. La tumba (en la que fue enterrado con su pierna amputada), no fue terminada hasta 1513, veinte años después de su muerte, y aún se encuentra en su estado original.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 

Miembros de la Orden de la Jarretera
Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo
Condecorados con la Rosa de Oro
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Duques de Carintia
Reyes de Alemania del siglo XV
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Linz
Duques de Estiria
Consortes de miembros de la casa de Avís